Le Syndrome d'Asperger est aussi appelé syndrome du petit professeur
 Une des parties des états du Moi enfant dans l'analyse transactionnelle est appelé petit professeur.